Assedio di Nisibis – ad opera di Lucio Licinio Lucullo;
 Assedio di Nisibis – ad opera dell'imperatore romano, Traiano, nel corso delle sue campagne partiche del 115;
 Assedio di Nisibis – ad opera dell'imperatore romano, Lucio Vero, nel corso delle sue campagne partiche (nel 165);
 Assedio di Nisibis – durante la prima fase delle campagne partiche di Settimio Severo;
 Assedio di Nisibis – ad opera delle armate partiche (senza successo), che provocarono la successiva reazione romana dell'Imperatore Settimio Severo negli anni 197-198;
 Battaglia di Nisibis – che vide la vittoria dei Parti sulle armate romane in ritirata dopo la morte di Caracalla;
 Assedio di Nisibis – ad opera del re sasanide, Ardashir I, nel corso delle sue prime campagne in Mesopotamia contro l'Impero romano del 229-230;
 Assedio di Nisibis – ad opera del re sasanide, Ardashir I, nel corso delle sue seconde campagne in Mesopotamia contro l'Impero romano del 237-240 che ebbe successo;
 Assedio di Nisibis – ad opera dell'Imperatore romano Gordiano III contro le armate sasanidi di Sapore I, nel corso delle sue campagne in Mesopotamia, il cui esito finale fu a favore delle armate romane;
 Assedio di Nisibis – durante le Campagne siriano-mesopotamiche di Sapore I;
 Assedio di Nisibis – durante il quale Odenato occupò e distrusse la città; 
 Assedio di Nisibis – ad opera del figlio del re sasanide Sapore II, Narsete, nel corso delle sue campagne in Mesopotamia contro l'Impero romano;
 Assedio di Nisibis – ad opera del re sasanide, Sapore II;
 Assedio di Nisibis – ad opera del re sasanide, Sapore II;
 Assedio di Nisibis – ad opera del re sasanide, Sapore II;
 Assedio di Nisibis (422) – ad opera delle armate romane del magister militum, Ardaburio;
 Assedio di Nisibis – ad opera del generale bizantino Belisario nel corso delle Campagne siriano-mesopotamiche di Cosroe I del 540-545.

Note